Hans Nielsen Johnsrud kan syfta på:

 Hans Nielsen Johnsrud (1840-1874), norsk cellist
 Hans Nielsen Johnsrud (1864–1948), norsk organist